Iwantschyzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Iwantschyzi (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk
 Iwantschyzi (Saritschne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Saritschne